Некад Термоелектрана на Дорћолу, касније:
 ЕПС и
 Градско саобраћајно предузеће Београд